Okraj Stara Zagora () je eden izmed 28 okrajev v Bolgariji.

Leta 2011 je okraj imel 333.265 prebivalcev na 5.151 km² površine. Glavno mesto okraja je Stara Zagora.

Upravna delitev 
Okraj Stara Zagora je razdeljen na 11 občin.

Mesta 
Čirpan, Gurkovo, Galabovo, Kazanlak, Kran, Magliž, Nikolaevo, Pavel Banja, Radnevo, Stara Zagora, Šipka

Demografska slika
Razvoj prebivalstva

Sklici in opombe

Zunanje povezave 

 Spletni portal

Upravna delitev Bolgarije